Basketball League steht für folgende Ligen:

 Albanian Basketball League
 Baltic Basketball League
 Basketball League Belgium
 British Basketball League
 Dutch Basketball League
 Gambian National Basketball League
 Korean Basketball League
 Women’s Japan Basketball League
 Japan Basketball League
 Luxembourg Basketball League
 Super Basketball League, Taiwan
 United States Basketball League

Siehe auch:

 National Basketball League
 Basketball-Superleague (Russland)